It's Like That (canção) - da cantora norte-americana Mariah Carey
It's Like That (My Big Brother) - canção do rapper norte-americano Redman

Veja também 
So, It's Like That
It's Never Been Like That 

Desambiguação